Кочкова́тский — топоним в Называевском районе Омской области России.

 Кочковатский — прежнее название деревни Кочковатка
 Кочковатский — разъезд